Cumbal è un toponimo spagnolo che può riferirsi a:

Cumbal, comune della Colombia nel Dipartimento di Nariño
Cumbal, stratovulcano situato alla frontiera tra Colombia ed Ecuador